Ро́вное () — село на Украине, находится в Ковельском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0723384901. Население по переписи 2001 года составляет 873 человека. Почтовый индекс — 44332. Телефонный код — 3377. Занимает площадь 2,84 км².

Адрес местного совета 
44332, Волынская область, Любомльский р-н, с. Ровное, ул. Школьная, 1

Ссылки 
 Ровное на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Любомльского района